

Geografia 
 Schwarzburg – comune della Turingia in Germania
 Schwarzburg-Rudolstadt – piccolo Stato storico della Germania
 Schwarzburg-Sondershausen – piccolo Stato storico della Germania

Persone 
 Federico di Schwarzburg – capo del Casato di Schwarzburg ed erede dei principati di Schwarzburg-Rudolstadt e Schwarzburg-Sondershausen 
 Günther di Schwarzburg – ultimo principe sovrano di Schwarzburg-Rudolstadt e di Schwarzburg-Sondershausen
 Günther XL di Schwarzburg – conte di Schwarzburg 
 Sizzo di Schwarzburg – nobile del casato di Schwarzburg

Altro 
 Casato di Schwarzburg – antica e nobile famiglia della Turingia